Skaly Juzhnye (e Transkription von ) ist der Name folgender Nunatakker in Antarktika:
 Skaly Juzhnye (Coatsland), Nunatak in der Shackleton Range im ostantarktischen Coatsland
 Skaly Juzhnye (Königin-Maud-Land), Nunatak an der Prinzessin-Martha-Küste im ostantarktischen Königin-Maud-Land